;
 Bernard d'Elbène (?-1569), un prélat catholique florentin ;
 Barthélemy d'Elbène (1605-1663), un prélat catholique français.